Ferdinand Kirchgeßner ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Kirchgeßner (Mediziner) (auch Ferdinand Kirchgessner), deutscher Mediziner und Autor 
 Ferdinand Kirchgeßner (Maler) (auch Ferdinand Kirchgessner; vor 1823–nach 1862), deutscher Maler und Grafiker